Франсуа́ Мазе́ (, 24 февраля 1943 года, Париж) — французский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Чемпион Франции по автогонкам Формулы-3 1969 года.

Биография 
В 1968—1969 годах стартовал во французском чемпионате Формулы-3, завоевал чемпионский титул в 1969 году. В 1970 году дебютировал в Формуле-2, в которой за два года участия не поднялся выше 7 места на финише. Также финишировал четвёртым во внезачётном Гран-при По Формулы-2 1971 года и тринадцатым в Гран-при Франции чемпионата мира Формулы-1 1971 года, в котором стартовал на автомобиле, принадлежавшем гонщику Йо Зифферту. Позже участвовал в спортивной программе фирмы «Essex Petroleum» в качестве менеджера.

Результаты гонок в Формуле-1 

|-
!
! Jo Siffert  Automobiles
! March 701
! Cosworth
! 

|}

Ссылки 
 
 Статистика выступлений

Автогонщики Франции
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции